Upper memory area